Панарін () — російське прізвище. Відосі носії:
 Панарін Артемій Сергійович (1991) — російський хокеїст.
 Панарін Валерій Федорович (1939) — український актор.

 Панаріна (Ісмаїлова) Ольга Юріївна ( 1985) — білоруська і азербайджанська професійна велогонщиця, чемпіонка світу 2011 року.

Російські прізвища